Якушев, Александр: Якушев, Александр Александрович (1876—1937) — сотрудник ВЧК-ОГПУ, разведчик-нелегал.
 Якушев, Александр Георгиевич (род. 1952) — руководитель Администрации города Кургана.
 Якушев, Александр Прокофьевич (1912—?) — конструктор вооружений, лауреат Сталинской премии.
 Якушев, Александр Сергеевич (род. 1947) — советский хоккеист.